Александри́йский райо́н () — административная единица Кировоградской области Украины. 

Административный центр — город Александрия.

География 
Район граничит на западе с Кропивницким районом, на севере с Черкасским районом, на востоке с Каменским районом, на юге с Криворожским районом.

На территории района расположен один из крупнейших на территории Украины лесных массивов в зоне лесостепи — Чёрный лес.

История 

Район образован в УССР 7 марта 1923 года. 21 января 1959 года к Александрийскому району был присоединён Червонокаменский район.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Александрийского района,
 Онуфриевского района
 Петровского района,
 Светловодского района,
 а также городов областного значения Александрия и Светловодск.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 229,8 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 25 800 человек, из них городского населения — 10 688 человек, сельского — 15 112 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 9 территориальных общин (громад), в том числе 2 городские, 5 поселковых и 2 сельские общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Александрийская городская община (город Александрия),
 Светловодская городская община (город Светловодск);
Поселковые:
 Новопражская поселковая община (пгт Новая Прага),
 Онуфриевская поселковая община (пгт Онуфриевка),
 Пантаевская поселковая община (пгт Пантаевка),
 Петровская поселковая община (пгт Петрово),
 Приютовская поселковая община (пгт Приютовка);
Сельские:
 Великоандрусовская сельская община (село Великая Андрусовка),
 Попельнастовская сельская община (село Попельнастое).

История деления района 
До 17 июля 2020 года район территориально делился на один городской и 21 сельский советы, которые объединяли 77 населенных пунктов, подчиненных Александрийскому районному совету. 

Крупнейшие из населённых пунктов (в старых границах) района — поселки Новая Прага и Приютовка, села Протопоповка, Войновка, Головковка, Красная Каменка.

Известные уроженцы 
 Барвинский Алексей Дмитриевич — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Родился в деревне Занфировка.
 Бобков Филипп Денисович — участник Великой Отечественной войны. Первый заместитель Председателя КГБ СССР. Генерал армии. Родился 1 декабря 1925 в селе Червона Каменка.
 Бондаренко, Иван Максимович — Герой Советского Союза.  Родился 30 марта 1918 года в пгт Новая Прага.
 Красноголовый, Владимир Иванович — (15.06.1902, Александрия — 29.08.1975, Киев) — советский военачальник, участник Гражданской войны, Великой Отечественной войны, генерал-майор танковых войск (1945).
 Ягодин Михаил Данилович — советский военачальник, генерал-майор (22.02.1943). Родился в пгт Новая Прага.

Примечания

Ссылки 
 Александрийский район на сайте Верховного Совета Украины

Районы Кировоградской области